Сельское поселение Чисменское — упразднённое муниципальное образование в Волоколамском районе Московской области.

Административный центр — посёлок Чисмена.

Глава сельского поселения — Новосёлова Марина Вячеславовна.

Адрес администрации сельского поселения: 143650, Московская область, Волоколамский район, деревня Гряды, микрорайон, д. 5.

География 
Граничит с городскими поселениями Волоколамск и Сычёво; Кашинским, Спасским и Теряевским сельскими поселениями; Новопетровским сельским поселением Истринского района; Волковским сельским поселением Рузского района. Площадь территории сельского поселения — 209,8 км².

История 
Образовано 1 января 2006 года.

24 мая 2019 года все городские и сельские поселения Волоколамского муниципального района упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование — Волоколамский городской округ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Упразднённые муниципальные образования Волоколамского района
Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году